Charytoniwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Simferopol, siehe Charytoniwka (Simferopol)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Dunajiwzi, siehe Charytoniwka (Dunajiwzi)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, siehe Charytoniwka (Schytomyr)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Sribne, siehe Charytoniwka (Sribne)